Premierzy Chińskiej Republiki Ludowej od 1949 roku
 Premierzy Republiki Chińskiej od 1912 do 1949 roku, od 1949 na Tajwanie

fr:Premier ministre de Chine